Лоло () — талышская народная песня.

История 
Песня является образцом устного фольклорного творчества талышского народа. Является одной из популярных талышских песен в талышском стиле «Һалај». Народная песня «Лоло» относится к хороводной песне, и как «Халай» исполнялась только женщинами разделёнными на две группы, и по тематике относится к свадебной песне.

Исполнение 
Вероятно первое исполнение песни, но уже в переводе на азербайджанский язык совершил Хашим Калантарли. Талышская песня «Лоло» в советский период была переведена на азербайджанский язык, наиболее часто исполняемой стала с 1990-х годов под названием «Ай Лоло». В 1984 году была сделана запись песни камерным хором Азербайджанского хорового общества.

Песня занимает особое место в репертуаре талышских фольклорных групп Авасор и Бабушки и др. В 2018 году песня была исполнена грузинской музыкальной группой Kahaberi & Khanums и было указано, что песня относится к талышскому народу из Азербайджана.

Слова песни

Примечания

Ссылки 

 Исполнение песни Хашимом Калантарли
 В исполнении музыкальной группой Kahaberi & Khanums из Грузии
 Исполнение песни талышским фольклорным ансамлем «Халай»
 Исполнение «Камерным хором Азербайджанского хорового общества», 1984
 В исполнении талышского ансамбля «Бабушки»

Литература 

 Исазаде А, Мамедов Н. Народные песни и танцевальные мелодии = Халг маһнылары вә ојун һавалары. — Баку: Елм, 1975. — 100 с.
 Фарзиева С. Azərbaycanın cənub-şərq bölgəsinin «Halay» rəqs-mahnıları. — Баку: Mütərcim, 2014. — 216c.
 Абилов А. Антология литературы народов Азербайджана = Bir Xalçanın İlmələri Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat əntologiyası. — Баку: MBM, 2008. — 288 с.
 Алиев Д. Талышский фольклор. 3-я часть = Tolışə xəlqi folklor. 3-nə cild. — Баку, 2022. — 640 с

Талышские народные песни